Oleszkowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Oleszkowicze 1 – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Oleszkowicze – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim